Признание:

Международные отношения 
 Признание государства — односторонний акт государства, посредством которого юридически признаётся возникновение нового субъекта международного права.
 Признание СССР
 Признание независимости Абхазии и Южной Осетии
 Признание Косова
 Признание правительства
 Признание геноцида армян

Юриспруденция 
 Иск о признании
 Признание гражданина безвестно отсутствующим
 Признание своей вины
 Соглашение о признании вины
 Чистосердечное признание
 Признание документов, выданных органами иностранного государства
 Признание и приведение в исполнение иностранных судебных решений в США

Фильмы 
 Признание (фильм)
 Признания
 Признание студентки
 Признания убийцы
 Откровенное признание
 Признание комиссара полиции прокурору республики
 Признания опасного человека